Архиепархия Масеру () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Масеру, Лесото. В митрополию Масеру входят епархии Лерибе, Мохалес-Хука, Цгачас-Нека. Кафедральным собором архиепархии Масеру является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
8 мая 1894 года Святой Престол учредил апостольскую префектуру Басутоленда, выделив её из Апостольский викариат Кимберли в Оранжевой Республике (сегодня — Епархия Кимберли).

18 февраля 1909 года Римский папа Пий X выпустил бреве Ex hac beati Petri, которой преобразовал апостольскую префектуру Басутоленда в апостольский викариат. В этот же день апостольский викариат Басутоленда вошёл в митрополию Блумфонтейна.

11 января 1951 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Suprema Nobis, которой преобразовал апостольский викариат Басутоленда в епархию Масеру.

11 декабря 1952 года епархия Масеру передала часть своей территории для возведения новой епархии Лерибе.

3 января 1961 года Римский папа Иоанн XXIII выпустил буллу Etsi priores, которой возвёл епархию Масеру в ранг архиепархии. В этот же день епархия Масеру передала часть своей территории для возведения новой епархии Цгачас-Нека.

10 ноября 1977 года из архиепархии Масеру выделилась новая епархия Мохалес-Хука.

Ординарии архиепархии 
 епископ Jules-Joseph Cénez (1895 — 24.05.1930);
 епископ Joseph Bonhomme (25.04.1933 — 8.03.1947);
 епископ Joseph Delphis Des Rosiers (11.03.1948 — 3.01.1961) — назначен епископом Цгачаснеке;
 архиепископ Emanuel Mabathoama (3.01.1961 — 29.09.1966);
 архиепископ Alfonso Liguori Morapeli (13.04.1967 — 17.05.1989);
 архиепископ Bernard Mohlalisi (11.06.1990 — 30.06.2009);
 архиепископ Gerard Tlali Lerotholi (30.06.2009 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Ex hac beati Petri , AAS 1 (1909), стр. 271 
  Булла Suprema Nobis , AAS 43 (1951), стр. 257 
  Булла ''Etsi priores' , AAS 53 (1961), стр. 544

Ссылки 
 Информация  

Католические епархии Лесото